okx – codice ISO 639-3 della lingua okpe (orthwester edo)